Il doppio del torneo di tennis Bermuda Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Cahill e John Whitlinger che hanno battuto in finale Dick Crealy e Ray Ruffels 6–4, 4–6, 7–6.

Teste di serie
 Dick Crealy /  Ray Ruffels (finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bermuda Open 1976